Honold ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Honold (* 1962), deutscher Literaturwissenschaftler
 Andreas Honold (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler
 Eberhard Friedrich Honold (1762–1833), württembergischer Landtagsabgeordneter, Oberbürgermeister
 Fridolin Honold (1837–1900), deutscher katholischer Priester
 Gottlob Honold (1876–1923), deutscher Elektrotechnik-Ingenieur
 Jacob Honold der Jüngere (* ca. 1662 in Ulm; † 1727 in Pfuhl bei Ulm), Pfarrer in Hörvelfingen und später in Pfuhl
 Jakob Honold (1599–1664), deutscher Prediger und Professor in Ulm
 Konrad Honold (1918–2007), österreichischer Kunstmaler und Restaurator
 Philipp Honold (1779–1850), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Robert Honold (1872–1953), deutscher Maschinenbauingenieur
 Rolf Honold (1919–1979), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Schriftsteller

Firmenname:
 Honold Logistik Gruppe, Logistikunternehmen, Immobilienentwickler